Bonnet kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmond Bonnet
 Pierre Bonnet

Robotskapade auktorsförkortningar